Kronoberg har flere betydninger:

 Kronobergs län – svensk län i Småland med Växjö som residensby
 Kronobergs slotsruin – slot i Helgasjön nord for Växjö